Die Barcelona Open Banc Sabadell 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis zum 27. April 2014 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Bukarest die BRD Năstase Țiriac Trophy gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der das Turnier bereits achtmal gewann. Im Doppel gewannen Alexander Peya und Bruno Soares den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Barcelona Open Banc Sabadell 2014 fand am 19. und 20. April 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Barcelona Open Banc Sabadell 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Barcelona